Фаэтано:

 Фаэтано — один из девяти городов-коммун в Сан-Марино.
 Фаэтано — сан-маринский футбольный клуб, представляющий город Фаэтано.